La princesa Adriana de Suecia, duquesa de Blekinge (en sueco: Adrienne Josephine Alice Bernadotte; 9 de marzo de 2018, Danderyd, Suecia), es la tercera hija de la princesa Magdalena de Suecia y su esposo, Christopher O'Neill. Es la séptima nieta de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. Tiene dos hermanos mayores, la princesa Leonor de Suecia y el príncipe Nicolás de Suecia. Ocupa el undécimo lugar en la línea de sucesión al trono sueco, por detrás de sus dos tíos, sus cuatro primos, su madre y sus dos hermanos mayores.

Biografía

Nacimiento 
El 27 de agosto de 2017 se anunció que la princesa Magdalena de Suecia y su esposo Christopher O'Neill estaban esperando su tercer hijo.

La princesa Adriana nació el 9 de marzo de 2018 en el hospital de Danderyd en Suecia, pesando 3,4 kilogramos y midiendo 50 centímetros. 

El 12 de marzo de 2018, su abuelo el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia reveló su nombre y su título a la prensa sueca y se llevó a cabo el tradicional Te Deum.

Bautismo 
El bautizo tuvo lugar el 8 de junio de 2018, día en el que sus padres cumplían su quinto aniversario de bodas, y se celebró en la capilla del palacio de Drottningholm, en el mismo lugar donde fueron bautizados sus hermanos Leonor de Suecia (cuatro años atrás; el 8 de junio de 2014) y Nicolás de Suecia.

Llevaba el traje de encaje utilizado anteriormente por su tatarabuelo el rey Gustavo VI Adolfo, su bisabuelo el príncipe Gustavo Adolfo y su abuelo el rey Carlos XVI Gustavo; así como su tía la princesa heredera Victoria, su tío el príncipe Carlos Felipe y su madre la princesa Magdalena, entre otros miembros de la familia real sueca. La princesa fue bautizada por la arzobispa Antje Jackelén.

Sus padrinos fueron: Anouska d'Abo (sobrina de Christopher O'Neill), Coralie Charriol Paul (amiga de la familia O'Neill), Nader Panahpour (amigo de la infancia de Christopher), Gustav Thott (marido de la mejor amiga de la princesa Magdalena), Charlotte Kreuger Cederlund (amiga de la princesa) y Natalie Werner (amiga de la princesa).

El día de su bautizo recibió la Orden de los Serafines.

Hermanos
 Leonor de Suecia nacida el 20 de febrero de 2014.
 Nicolás de Suecia nacido el 15 de junio de 2015.

Nombres

 Adriana (Adrienne): Gusto personal de sus padres.
 Josefina (Josephine): En honor a la abuela de su padre Josephine Cesario y a la Reina  Josefina de Suecia y Noruega. 
 Alicia (Alice): En honor a la abuela de su madre, Alice Soares de Toledo.

Primeros años 
Adriana pasó los primeros meses de vida en Londres. En agosto de 2018 la familia se trasladó a Florida.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 

9 de marzo de 2018 – 6 de octubre de 2019: Su Alteza Real, la princesa Adriana de Suecia, duquesa de Blekinge.
7 de octubre de 2019 – presente: Princesa Adriana de Suecia, duquesa de Blekinge.
(En sueco: Prinsessan Adrienne av Sverige, hertiginna av Blekinge)

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (08/06/2018).

Ancestros

Véase también 
 Casa de Bernadotte

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa Real Sueca
Página oficial de SAR, la princesa Adriana

Princesas de Suecia
Damas de la Orden de los Serafines
Nacidos en Danderyd